Bernard Edelman (19?-), philosophe et juriste français
 Gerald Edelman (1929-2014), chercheur américain en neurosciences et prix Nobel de médecine en 1972
 Herb Edelman (1933-1996), acteur américain
 Julian Edelman (né en 1986), joueur de football américain
 Louis F. Edelman (1900-1976), producteur et scénariste américain  
 Marek Edelman (1919-2009), médecin et militant politique polonais, un des leaders du soulèvement du ghetto de Varsovie
 Paweł Edelman (1958-), chef opérateur polonais 
 Pierre Edelman (19?-), producteur de films français
 Randy Edelman (1947-), compositeur et acteur américain

Patronyme juif
Patronyme germanique